Campo de Santana (Curitiba) - bairro da cidade brasileira de Curitiba, Paraná
 Campo de Santana (Lisboa) - praça de Lisboa, Portugal
 Campo de Santana (Paraíba) - antiga denominação do município de Tacima no estado da Paraíba, Brasil
 Campo de Santana (Rio de Janeiro) - praça da cidade do Rio de Janeiro

Desambiguação